Rice Research Institute (Reisforschungsinstitut) ist der Name folgender Institutionen:

 International Rice Research Institute, nahe Manila (Philippinen)
 Central Rice Research Institute, Cuttack (Indien)
 Rice Research and Development Institute, Sri Lanka
 Bangla Desh Rice Research Institute, Bangladesch
 China National Rice Research Institute, Hangzhou (China)
 Cuu Long Delta Rice Research Institute, Codo (Vietnam)
 Rice Research Institute (Bangkok), Bangkok (Thailand)

Siehe auch:
 Rice University (bis 1960: Rice Institute), Houston (Texas, Vereinigte Staaten)